1999 Голяма награда на Германия е 47-ото за Голямата награда на Германия и десети кръг от сезон 1999 във Формула 1, провежда се на 1 август 1999 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Германия